El término bestia puede referirse:
 en general, a una bestia o monstruo, un ser generalmente tenebroso que genera miedo u horror o repulsión;

En la Biblia 
 a la Bestia, descrita en el Apocalipsis de San Juan como un ser vinculado con el Anticristo o el diablo;

En la literatura y el cine 
 a la Bestia, el personaje ficticio de un cuento de hadas, creado por Linda Woolverton y Jeanne-Marie Leprince de Beaumont, que aparece en las películas de Disney. 
 a Bestia, un personaje de los X-Men, una de las historietas de Marvel Comics;
 a Chico Bestia, un superhéroe de DC Comics;
 a Bestia, un alienígena del Omnitrix, de la serie de TV Ben 10.
 a Bestia, un cortometraje animado de Chile, dirigido por Hugo Covarrubias.